Михаил или Михалис Пападопулос може да се отнася за:

 Михалис Пападопулос (1918 . 1982), гръцки политик, кмет на Солун;
 Михалис Пападопулос (р. 1962), гръцки политик, депутат от Кожани.